Widdecombe, Widdicombe ou Widecombe peut être : 

 Widecombe in the Moor, village du Devon en Angleterre ;
 Ann Widdecombe, femme politique britannique ;
 Josh Widdicombe, humoriste et présentateur britannique.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme